Сабину:
 Сабину — муниципалитет в Бразилии.
 Сабину, Мариу (1972—2019) — бразильский дзюдоист.